Miejscowości w USA:
 Holbrook – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Holbrook – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Holbrook – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Holbrook – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Holbrook (ang. Holbrook Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Inne miasta:
 Holbrook – miasto w Australii
 Holbrook – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Derbyshire
 Holbrook – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent
 Holbrook – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie South Yorkshire
 Holbrook – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Suffolk